Lysistrata steht für:
 
 Lysistrata, antike Komödie von Aristophanes
 Lysistrata (Operette), eine Operette von Paul Lincke
 Lysistrata (Comic), ein Comic von Ralf König
 (897) Lysistrata, ein Asteroid
 VBSt Lysistrata, eine studentische Frauenverbindung
 Lysistrata (Schiff, 1901), russische Dampfyacht und Flottentender

Filme:
 Triumph der Liebe, auch Lysistrata, österreichische musikalische Filmkomödie aus dem Jahr 1947
 Lysistrata oder der Bettstreik der Athenerinnen, ostdeutscher Fernsehfilm aus dem Jahr 1959
 Die Sendung der Lysistrata, auch Lysistrata, deutscher Fernsehfilm aus dem Jahr 1961
 Lysistrati, auch Lysistrata, griechischer Musicalfilm aus dem Jahr 1972
 Lysistrata (1976), belgischer Spielfilm
 Lysistrata (2002), spanische Filmkomödie
 Lysistrata (2013), US-amerikanische Filmkomödie